Krylja Sowetow (deutsch Schwingen der Sowjets) ist der Name folgender russischen Sportvereine:

MHK Krylja Sowetow Moskau, Eishockeyclub
PHK Krylja Sowetow Moskau, Eishockeyclub
Krylja Sowetow Samara, Fußballclub
Krylja Sowetow-SOK, ehemaliger Name des Fußballclubs Akademija Dimitrowgrad